Aabach può riferirsi a diversi toponimi:

Germania 
 Aabach (Afte), un affluente dell'Afte, Renania Settentrionale-Vestfalia
 Aabach (Hessel), un piccolo fiume appartenente al Ems, Renania Settentrionale-Vestfalia
 Kleine Aa (Aabach) (detto anche "piccolo Aabach"), un affluente dell'Aabach (Afte), Renania Settentrionale-Vestfalia

Svizzera
 Aabach (Aare), un torrente, che sfocia nell'Aare
 Aabach (Greifensee), detto anche Usterner Aa, un fiume nel Canton Zurigo
 Aabach (Seetal), un fiume nei cantoni di Lucerna e Argovia, che nasce dal Lago di Hallwil e sfocia nell'Aare
 Aabach (Obersee), un affluente dell'Obersee